Peach (terme anglophone désignant, en ) peut faire référence à :

Patronyme

Nom de famille 

 Blair Peach (1946-1979), militant néo-zélandais contre le racisme ;
 Ben Peach (1842-1926), géologue anglais ;
 Charles William Peach (1800-1886), naturaliste et géologue britannique ;
 Damian Peach, astronome amateur britannique.

Nom de famille composé 
 Diana Clifton-Peach (1944-), patineuse artistique britannique.

Personnage de fiction 
 Princesse Peach, personnage de jeu vidéo
 Super Princess Peach

Musique 
 1931 : Peach-O-Reno, comédie américaine ;
 1972 : Eat a Peach (The Allman Brothers Band) ;
 2007 : Peach / Heart (Ai Ōtsuka) ;
 Peach ftl, groupe de rock alternatif français créé en 1997.

Film 

 1914 : The Peach Brand, film muet américain ;
 1931 : Peach-O-Reno, comédie américaine ;
 1998 : Shark Skin Man and Peach Hip Girl.

Manga 
 Peach!, manga ;
 Peach Girl, Ura peach girl manga ;
 Peach-Pit est un duo de mangaka féminins.

Toponyme

Comté de Peach ;
 Centrale nucléaire de Peach Bottom.

Pattaya Exhibition and Convention Hall

Divers 
 Peach, une compagnie aérienne japonaise ;
 Chick-fil-A Peach Bowl, match de football américain se tenant depuis 1968.

Articles connexes